Cikuya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikuya, Bandung, by, 
 Cikuya, Tangerang, by, 
 Cikuya, Pandeglang, by, 
 Cikuya, Brebes, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar